Юшанлы () — река в Запорожской области Украины, левый приток реки Молочной. Длина 94 км. Площадь водосборного бассейна 545 км². Уклон 1,8 м/км. 

Долина трапециевидная, шириной 3 км. Пойма шириной до 200 м, покрыта луговой растительностью. Русло извилистое, шириной 5-8 м, на значительном протяжении расчищенное. Используется для орошения. Летом мелеет, а иногда пересыхает.

Берёт начало у села Квитковое Черниговского района. Течёт по территории Приморского, Черниговского, Приазовского, Токмакского и Мелитопольского районов Запорожской области.

Притоки: Сысыкулак, Чукрак.

История 
На реке располагалось имение И. И. Корниса.

В конце июня — начале июля 1920 года на реке произошёл разгром конной группы Жлобы, когда конница Красной Армии, прорвавшая фронт противника, была окружена и разбита пехотой белогвардейской Русской армии Врангеля.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Притоки Молочной
Реки Запорожской области
Реки Мелитопольского района
Реки Приазовского района